Andrieș:
 Andrieș (film)

 Alexandru Andrieș
 Andrei Andrieș
 Serafim Andrieș

Nume de familie românești